San Dionisio es el nombre de:

Santos católicos 
 Dionisio, fiesta el 26 de diciembre
 Dionisio Areopagita, fiesta el 3 de octubre. Obispo de Atenas.
 Dionisio de Alejandría, santo egipcio del siglo III.
 Dionisio de París, fiesta el 9 de octubre. Obispo de París. A él está consagrada la iglesia de Basílica de Saint-Denis.

Lugares

En El Salvador 
San Dionisio, municipio del departamento de Usulután.

En España 
 Iglesia de San Dionisio, en Jerez de la Frontera.
 Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera.

En Filipinas 
 San Dionisio, municipio perteneciente a la provincia  de Iloilo  en Bisayas occidentales (Región VI).

En Nicaragua 
 San Dionisio, municipio del departamento de Matagalpa.

En Portugal 
 Monasterio de San Dionisio, en Odivelas.